Виктор Брюханов:
 Брюханов, Виктор Николаевич (1925—1984) — советский футболист.
 Брюханов, Виктор Петрович (1935—2021) — директор Чернобыльской АЭС.